Standing Ovation: The Greatest Songs from the Stage () — четвёртый студийный альбом шотландской певицы Сьюзан Бойл. Диск включает песни из мюзиклов и фильмов, а также дуэты с американскими певцами Донни Осмондом и Майклом Крауфордом (звездой мюзикла Призрак оперы). Релиз альбома состоялся 13 ноября 2013 года в США и 19 ноября в Великобритании.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Сьюзан Бойл
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Syco Music